L'équipe d'Argentine de futsal est une sélection qui réunit les meilleurs joueurs argentins dans cette discipline.

Histoire 
Le premier tournoi majeur de l'équipe de futsal d'Argentine fut la Coupe du monde 1989 de futsal, aux Pays-Bas. L'aventure s'arrêta tôt, dès les huitièmes de finale.

En 1992, l'Argentine participa à sa deuxième coupe du monde à Hong Kong, une compétition qui a abouti sur le même résultat qu'en 1989, mais l'équipe joua surtout la toute première Copa América de futsal, qui se déroula à Aracaju (Sergipe) au Brésil. L'équipe arriva jusqu'en finale, avant de se faire battre par le pays hôte, le Brésil.

Le résultat se répéta en 1995 à São Paulo.

En 1996, lors de la coupe du monde en Espagne, l'équipe ne passa pas le 1er tour. Ce fut le plus mauvais résultat de l'équipe d'Argentine en coupe du monde. Dans la même année, l'équipe d'Argentine finit à la troisième place de la Copa América.

Chaque année, de 1997 à 2000, la Copa América est au programme. Les résultats de l'équipe d'Argentine sont plutôt bons avec deux finales perdues face au Brésil en 1997 et en 2000, une troisième place en 1999 et une 4ème place en 1998, le plus mauvais résultat de l'équipe d'Argentine de futsal en Copa América. 

En 2000 lors de la coupe du monde au Guatemala, l'équipe est de nouveau éliminée en huitièmes de finale.

En 2003, c'est l'heure de la consécration continentale pour l'équipe d'Argentine de Futsal qui bat l'ogre brésilien pour soulever sa première Copa América. C'est la deuxième équipe à brandir ce trophée et encore aujourd'hui, seulement deux nations ont réussi à remporter la coupe.

Lors de la Coupe du monde de futsal de 2004 à Taïwan, l'équipe arriva jusqu'en petite finale, mais perdit 7-4 face à son éternel rival brésilien et finit au pied du podium de la coupe du monde.

L'année 2008 fut plutôt moyenne après ce que l'équipe a réalisé ces dernières années, avec un huitième de finale perdu en coupe du monde et une troisième place lors de la Copa América.

En 2011 et après 8 ans d'attente, l'Argentine retourne en finale de la Copa América, mais se fait battre par le Brésil. L'année suivante en Thaïlande lors de la coupe du monde, l'Argentine est éliminée en quarts de finale.

En 2015, lors de la Copa América qui se déroule en Équateur et face à une très bonne équipe du Paraguay, l'Argentine soulève sa deuxième Copa América.

En 2016, lors de la Coupe du monde de futsal, l'Argentine découvre la finale de la coupe du monde tout comme son adversaire russe. Avec une victoire 5-4, l'Argentine devient la troisième nation championne du monde. Cette victoire est portée par une génération talentueuse, avec Nicolas Sarmiento, qui finit meilleur gardien de la compétition et Fernando Wilhelm, qui finit meilleur joueur. L'année suivante, ils se hissent jusqu'en finale avant de voir le Brésil brandir sa dixième Copa América.

Palmarès

Coupe du monde de futsal FIFA 
 1989 - 
 1992 - 
 1996 - 
 2000 - 
 2004 -  Place
 2008 - 
 2012 - Quart de finale
 2016 - Vainqueur

Copa América de futsal 
1992 - Finaliste
1995 - Finaliste
1996 -  Place
1997 - Finaliste 
1998 -  Place
1999 -  Place
2000 - Finaliste
2003 - Vainqueur
2008 -  Place
2011 - Finaliste 
2015 - Vainqueur 
2017 - Finaliste

Effectif 2017

L'encadrement

Notes et références 

Argentine
Futsal
Futsal en Amérique du Sud